Puebla kan syfta på:
 Puebla (djur) – ett släkte av fjärilar

Geografi

Mexiko 

 Puebla kommun, 
 Puebla  – en stad i Mexiko och är den administrativa huvudorten för delstaten Puebla 
 Puebla (delstat), 
 Puebla, Baja California, Mexicali, 
 Puebla, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar